Panettiere:
 Hayden Panettiere (1989-), actrice et chanteuse américaine ;
 Jansen Panettiere (1994-2023), acteur américain.

Patronyme italien